Marco Asinio Marcello (... – ...) – console romano nel 54 d.C.
 Marco Asinio Marcello (... – ...) – console romano nel 104 d.C.